Кишупе () — топоним Латвии:
 Кишупе — железнодорожный остановочный пункт на линии Земитаны — Скулте, в черте города Саулкрасты;
 Кишупе — приток Раматы;
 Кишупе — река, впадающая в Рижский залив;
 Кишупе — одно из названий левой составляющей реки Варме.